Ирак е изследвал възможността за нанасяне на удар с радиологично оръжие по Иран от 1987 до 1988, по време на Ирано-иракската война. Основната идея е била създаването на авиационни бомби, които да разпръскват радиоактивен материал над голяма площ с помощта на мощни конвенционални експлозиви. В началото на 1987 година службите на иракското военно министерство издават заповед да започне облъчването на циркониев оксид в изследователски център Ал-Тувейта.

В края на 1987 година на полигон за химически оръжия са тествани няколко експлозивни контейнера, всеки от които е съдържал около 1 кг радиоактивен цирконий.

Впоследствие са създадени три прототипни бомби, всяка с тегло от 1400 кг. Цирконият в тях е излъчвал между 1,5 и 3 кюри радиация, и е бил облъчен в реактора ИРТ-5000, който заменя разрушения през 1981 Озирак.
Едната бомба е била детонирана на върха на малка кула, а другите две се били пуснати от въздуха. Всички опити за извършени на различни полигони в Ирак.

Произведени са били 100 обвивки на бомби тип ЛД-250, които е трябвало да тежат по 400 кг, когато се превърнат в истински радиологични оръжия.
Въпреки тези усилия програмата за радиологични оръжия е прекратена бързо, тъй като рискът при транспортирането на радиоактивните материали е бил твърде голям. Освен това резултатите при опитите с прототипните бомби не са били задоволителни. В Ал-Тувейта са били облъчени само няколко килограма циркониев оксид.

радиологични